

Geografia
Conca (Córsega do Sul), comuna francesa do departamento da Córsega do Sul.
Conca della Campania, comuna italiana da região da Campania, província de Caserta.

Outros
Conca (vaso), vaso utilizado na Antiguidade.
Darío Conca, futebolista argentino.
Antílope-salta-rochas ou conca, pequeno antílope africano.

Desambiguação